Я́сир ибн Ра́шид ад-Даусари́ (; род. 21 ноября 1980, Эль-Хардж, Саудовская Аравия) — чтец Корана, имам и проповедник в мечети аль-Харам в Мекке с 12 октября 2019 года.

Биография 
Родился 21 ноября 1980 года в Эль-Хардж (Саудовская Аравия). Получил степень бакалавра на шариатском факультете Исламского университета имама Мухаммеда ибн Сауда. В 2011 году в священный месяц рамадан Ясир ад-Даусари в числе четырёх выдающихся чтецов Корана был приглашён в Абу-Даби для проведения молитвы таравих в Большой мечети шейха Зайда. В 2015 году Ясир ад-Даусари вместе с другими известными имамами был приглашён в Дубай для проведения молитвы таравих в Большой мечети Рашидия. Называя имена приглашённых, издание  пишет, что эти выдающиеся чтецы Корана известны как в ОАЭ, так и за его пределами. В 2015 году в месяце Рамадан был назначен имамом в Мечети аль-Харам для совершения молитвы таравих. В 2019 году Служитель Двух Святынь король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд одобрил его назначение официальным имамом в Мечети аль-Харам.

См. также 
 Абдуррахман ас-Судейс
Сауд аш-Шурейм
 Махер аль-Муайкли
 Бандар Балила
 Абдуллах аль-Джухани
 Али Джабир
 Мухаммад ас-Субайль

Примечания 

Декламаторы Корана
Имамы
Имамы мечети аль-Харам